Salans bezeichnet:

Salans, eine Gemeinde im französischen Département Jura
einen Ortsteil der Gemeinde Courtetain-et-Salans im französischen Département Doubs
 Carl Salans, Mitgründer der internationalen Anwaltskanzlei Salans LLP